Gubernija della Volinia – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Volinia – oblast' dell'Ucraina
 Voivodato di Volinia – unità di divisione amministrativa e governo locale della Polonia del passato